Los Gungan son una especie del universo de Star Wars.

Son una especie con grandes orejas y con rostro y piel semejante a la de los anfibios. Los Gungan habitan en enormes ciudades submarinas en lagos del planeta Naboo. Entre los más sobresalientes podemos encontrar a Jar Jar Binks, Capitán Tarpals y Jefe Nass.

Hábitat 

Natales de Naboo, suelen habitar áreas pantanosas y lagos. Aunque no todas sus ciudades son submarinas, siempre han tenido una vida muy ligada al líquido elemento, no toleran los climas cálidos. El comercio con los Naboo les proporcionó la suficiente tecnología como para generar campos de fuerza, con los que construyeron grandes ciudades submarinas, entre ellas su capital, Otoh Gunga, hogar de Jar Jar Binks.

Ejército 

Los gungan son guerreros innatos, y sus ciudades ganan importancia generalmente gracias a sus disciplinados ejércitos. Demostraron su potencial en la batalla contra la Federación de comercio, en la que con su rudimentario armamento, consiguieron frenar a los droides, armados con fusiles láser y con vehículos como los AAT y MTT.

Infantería 
En sus ejércitos usan generalmente lanzas de energía, aunque también hondas que lanzan esferas eléctricas llamadas Boomas, de un color azul.
Para la defensa de su infantería, usan un escudo elíptico, que protege mediante un campo de fuerza.

Caballería 
Como caballería usaron a los kaadu, un animal parecido a caballo anfibio que se apoya sobre las 2 patas traseras. Solían realizar con ellos rápidas incursiones, y también los usaban para cazar. La relación de los gungan con estos animales fue muy importante desde los principios de su civilización.

Artillería 
Usaron dos tipos de artillería o máquinas de guerra:

 La catapulta.

Fambaas: bestias usadas por los gungan para transportar sus generadores de escudo que los protegieron de la artillería droide.

Todo el material de guerra gungan está ornamentado con motivos que recuerdan al movimiento del agua.

Religión 

La religión de los gungan se basa en la adoración a la deidad acuática Oma-Oma, la cual creen que vive en una ciudad sumergida sagrada, en compañía de otras entidades menores. Por efecto del tiempo, las antiguas estatuas de Oma-Oma se han derruido y solo se pueden apreciar sus cabezas, las cuales se encuentran repartidas por la mayor parte del planeta y que son santuario de los gungan. En el episodio I, los gungan escaparon de las tropas de la Federación de Comercio hacia estos lugares para refugiarse.

Razas de Star Wars